Ambrose Bernard O'Higgins (Ballenary, Comté de Sligo, Connacht, Royaume d'Irlande; 1720—Lima, Vice-roi du Pérou - 18 mars 1801) : militaire et homme politique irlandais au service de l'Espagne.
 Bernardo O'Higgins (Chillán, le  – Lima, ) était un officier militaire et un homme politique chilien, fils du précédant.
 Villa O'Higgins est un village chilien situé à l'extrême sud du pays, au bout de la Carretera Australe.
 La Région du Libertador General Bernardo O'Higgins est une région du Chili.
 Le Club Deportivo O'Higgins est un club de football chilien, basé à Rancagua.
 Le General O'Higgins est un sous-marin de la marine chilienne.
 O'Higgins (auteur de Liner-notes), est l'auteur de liner-notes pour les albums de jazz de Fantasy Records en 1956.

Patronyme irlandais